Melnik bezeichnet:

 Mělník, Stadt in Tschechien
 Melnik (Bulgarien), Stadt in Bulgarien
 Melnik (Wisconsin), Ortschaft im Manitowoc County, Wisconsin, Vereinigte Staaten
 Siroka Melniska, eine Rebsorte
 Kraftwerk Mělník, ein Kraftwerk nahe Mělník in Tschechien

Melnik ist der Familienname folgender Personen:

 Faina Grigorjewna Melnik (1945–2016), sowjetische Diskuswerferin
 Galina Nikolajewna Melnik (* 1970), russische Tischtennisspielerin
 Irina Melnik (* 1982), ukrainische Ringerin, siehe Iryna Merleni
 Nikolai Nikolajewitsch Melnik (1953–2013), russischer Hubschrauberpilot
 Olga Iwanowna Melnik (* 1974), russische Biathletin
 Witali Nikolajewitsch Melnik (* 1966), sowjetischer Rennrodler 

Siehe auch:

 Melnick
 Melnyk